Хитрин — русская фамилия. Известные носители:

 Хитрин, Владимир Александрович (1954—2004) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Хитрин, Лев Николаевич — российский физик, специалист в области теплофизики, химической физики.
 Хитрин, Юрий Александрович (1946—2004) — казахстанский государственный деятель.